Lebiediew (ros. Лебедев) – szóste na liście najpopularniejszych nazwisk rosyjskich. Pochodzi od rzeczownika pospolitego лебедь (łabędź). Forma żeńska – Lebiediewa.

 Artemij Lebiediew ur. 1975 – rosyjski designer
 Klaudiusz Lebiediew (1852–1916) – rosyjski malarz
 Piotr Nikołajewicz Lebiediew (1866-1912) – rosyjski fizyk
 Siergiej Aleksiejewicz Lebiediew – rosyjski naukowiec
 Siergiej Nikołajewicz Lebiediew – radziecki wojskowy
 Siergiej Wasiljewicz Lebiediew – rosyjski chemik
 Tatiana Lebiediewa – rosyjska lekkoatletka
 Walentin Lebiediew ur. 1942 – radziecki kosmonauta
 Wiktor Lebiediew (1900–1968) – rosyjski dyplomata

Rosyjskie nazwiska